Morgontidningen kan avse:

 Morgontidningen, Göteborg – en liberal dagstidning utgiven 1932–1940
 Morgon-Tidningen – en socialdemokratisk dagstidning som före 1944 kallades Social-Demokraten